Mempawah ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2020 leben hier circa 307.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Mempawah ist die gleichnamige Stadt Mempawah.

Geographie 

Mempawah liegt im Nordwesten von Kalimantan Barat. Es grenzt im Norden an den Kabupaten Bengkayang  und im Osten an die Regierungsbezirke Landak und Kubu Raya. Im Süden grenzt es an Pontianak und im Westen reicht Mempawah an das Südchinesische Meer. Administrativ unterteilt sich Mempawah in 9 Distrikte (Kecamatan) mit 67 Dörfern (Desa und Kelurahan).

Einwohner 
2020 lebten in Mempawah 307.271 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 110 Personen pro Quadratkilometer. 75 Prozent der Einwohner sind Muslime, 14 Prozent Christen und 11 Prozent Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat